Cross Kirk (Peebles), (een ruïne van) een 13e-eeuwse kerk in Peebles in de Schotse regio Scottish Borders
Cross Kirk (Eshaness), de ruïne van een middeleeuwse kerk, gelegen in Eshaness op het schiereiland Northmavine op het Shetlandse Mainland